Hodonín est un toponyme qui peut désigner :

Hodonín, une ville de la région de Moravie-du-Sud et le chef-lieu du district de Hodonín ;
 Hodonín, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ; 
 Hodonín, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie